

Перцевка — село, Рудненська міська адміністрація, Костанайська область

Перцевка — село, Совєтський район, Курська область